Riječ Ruben ima više značenja:

 Ruben (praotac), jedan od sinova izraelskog praoca Jakova
 Ruben (pleme), jedno od 12 izraelskih plemena

de:Reuben